Ильи́нская () — железнодорожная станция на 154,1 км перегона Видлица — Олонец линии Янисъярви — Лодейное Поле.

История 
Станция Alavoinen была открыта оккупировавшими Карелию финнами осенью 1943 года в составе пятой очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле и принята в эксплуатацию в 1944 году. С 24 августа 2014 года по станции было отменено пассажирское движение. При этом, в том же году проведена реконструкция пассажирской платформы, часть её была выложена тротуарной плиткой, а на платформе и пассажирском здании) установлены новые таблички с названием станции).

Описание 

Станция расположена в посёлке Ильинский Олонецкого национального района Карелии. До консервации станция находилась на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. Путевое развитие станции составляет три станционных пути, плюс два недействующих подъездных пути: к ГУП «Олонецсельхозхимия» и к ОАО «Ильинский лесозавод».
В 130 м от оси станции находится неохраняемый железнодорожный переезд, шлагбаумы перед которым управляются от ручного привода из здания дежурного по станции.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1943 году
Железнодорожные станции по алфавиту